«Столпы» () — остановочный пункт в Жабинковском районе Брестской области, расположенный рядом в деревне Лыщики, рядом с деревней Столпы.

Железнодорожная платформа находится между станцией Тевли и платформой Яковчицы.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов
 Фотолинии БЧ

Остановочные пункты Брестского отделения Белорусской железной дороги